Коршиков — фамилия. Известные носители:
 Коршиков, Александр Аркадьевич (1889—1945) — советский альголог.
 Коршиков, Владимир Фёдорович (1858—1920) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Коршиков, Геннадий Егорович (род. 1949) — советский спортсмен (академическая гребля), олимпийский чемпион (1972), заслуженный мастер спорта СССР.
 Коршиков, Евгений Владимирович (род. 1977) — российский государственный деятель, и. о. главы Комсомольска-на-Амуре (2019).
 Коршиков, Нестор Григорьевич (1820—после 1887) — русский кораблестроитель XIX века.

См. также 
 Коршиково